Seznam divizij z zaporedno številko 12.

Seznam 
 Pehotne
 12. (vzhodna) divizija (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 12. tankovska divizija »Hitlerjugend«
 12. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi